RCS & RDS es un proveedor de telefonía móvil, proveedor de Internet, televisión por cable y televisión digital por satélite que opera en 9 países (Rumanía, Hungría, España, Italia, Eslovenia, Serbia, Eslovaquia, Croacia y República Checa) bajo su marca DIGI, siendo uno de los operadores más grandes de telecomunicaciones en Rumanía y en el sureste de Europa. En 2008 contaba con alrededor de dos millones de clientes.

Canales
Distribuye señales de televisión por cable y digital de varios países de Europa del Este, incluyendo Realitatea TV (Rumania), Duna TV (Hungría), TV Nova (República Checa) y RTL (Croacia).

Países en los que opera

Rumania
Opera como Proveedor de Internet, operador de telefonía móvil, televisión por cable y televisión digital por satélite.

España
Opera como operador de telefonía móvil y proveedor de FTTH bajo Digi Spain Telecom.

Italia
Opera como operador de telefonía móvil bajo Digi Mobil.

Referencias

Véase también 
DIGI mobil

Enlaces externos
 RCS & RDS Rumania
 Digi Mobil en Italia
 Digi Mobil en España
Global
 BGP en RCS & RDS
 Digi TV Europa
Divisiones nacionales
 Digi TV Hungría
 Digi TV Eslovaquia
 Digi TV República Checa
 Digi Tv Serbia
 Digi TV Croacia
 Digi TV Eslovenia

Empresas multinacionales
Empresas de telecomunicaciones
Empresas de telecomunicaciones de Rumania
Operadores de telefonía fija en España
Operadores virtuales de telefonía móvil en España
Proveedores de servicios de Internet de Rumania
Televisión de Rumania
Operadores de telefonía móvil de Rumania
Proveedores de servicios de Internet de España